Hugo Hertwig ist der Name folgender Personen:

* Hugo Hertwig (Tiermediziner) (1841–1895), deutscher Tierarzt
 Hugo Hertwig (Schriftsteller) (1891–1959), deutscher Schriftsteller und Lebensreformer